The Castaway, cortometraggio Disney del 1931
 Castaway, la ragazza Venerdì, film del 1987
 Cast Away, film del 2001
 Castaway, serie televisiva australiana del 2010.